Список супруг правителей Монферрато — хронологический (по времени ношения титула) перечень имён жён маркизов и герцогов Монферрато.

В 1536 году маркрафство Монферрато, ранее находившееся под властью рода Алерамичи (с 967 года) и рода Палеологов (с 1306 года), в качестве приданого Маргариты Монферратской, отошло к роду Гонзага, герцогов Мантуи. В 1573 году император Максимилиан II повысил статус маркграфства до герцогства, и первой герцогиней Монферратской стала Элеонора Австрийская, жена Гульельмо I.

В 1627 году пресеклась главная линия рода Гонзага, и власть над феодом перешла к боковой ветви рода Гонзага-Невер. В 1708 году герцогство было аннексировано Миланским герцогством. Последней герцогиней Монферратской была Сюзанна Генриетта Лотарингская, жена Фердинандо Карло.

Супруги правителей Монферрато

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
  
  

Монферрато